Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (primo turno)
 Terry Addison /  Colin Dibley (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (primo turno)

 Brian Gottfried /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Robert Maud /  Andrew Pattison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1973